Classe (biologia), grup de taxonomia per a classificar els éssers vius 
 Classe (filosofia), tipus d'elements conceptuals
 Classe (Ravenna), població italiana
 Classe social, grup de persones que gaudeixen de les mateixes condicions de vida en un mateix estrat social i/o socioeconòmic
 Classe (informàtica), construcció d'un llenguatge de programació usada per agrupar camps relacionats i mètodes
 Classe (ensenyament)
 Matemàtiques:
 Classe (matemàtiques), col·lecció de conjunts en teoria de conjunts
 Classe d'equivalència, subconjunts disjunt on cada subconjunt està format per tots els elements relacionats entre ells